Miejscowości w USA:
 Mount Kisco – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Mount Kisco (ang. Mount Kisco Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester